„Рилци“ е български футболен отбор от квартал Рилци, Добрич, участващ в Североизточна аматьорска футболна лига.

История 
Играе домакинските си мачове на стадиона в квартал Рилци. Кварталът и отборът са кръстени Рилци в знак на признателност към войните от 53-ти пехотен Рилски полк, който пристига в последния, решаващ ден на Добричката епопея като подкрепление и допринася за победата на българското оръжие.

През 2020 г. легендата на добричкия футбол Валентин Пейчев поема Рилци, като той успява още в дебютния си сезон да класира отбора за историческа първа промоция в Трета лига. Там отборът започва трудно, но постепенно доказва, че има място в лигата.

Екипировка и спонсори

Статистика

Класиране по сезони

Външни препратки 
 Информация и класиране

Български футболни отбори
Добрички футболни отбори
Основани в България през 1979 година